Hans von Mangoldt ist der Name folgender Personen:

* Hans von Mangoldt (Ökonom) (1824–1868), deutscher Staatswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler
 Hans von Mangoldt (Mathematiker) (1854–1925), deutscher Mathematiker
 Hans von Mangoldt (Jurist) (* 1940), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Hans Karl von Mangoldt-Reiboldt (1896–1971), deutscher Jurist, Manager und Diplomat

Siehe auch:

 Hans Mangold